Le Championnat d'Europe de Formule 3 2014 est la treizième saison de ce championnat et la troisième après sa renaissance en 2012. Il est remporté par le pilote français Esteban Ocon, membre du Lotus F1 Junior Team à trois courses du terme de la saison. Ocon remporte également le classement réservé aux pilotes débutants. De plus, son écurie Prema Powerteam remporte pour la troisième année consécutive le championnat par équipes.

Repères de débuts de saison 

Distribution des points

Nouveauté
 Le Grand Prix de Pau et la manche de Spa-Francorchamps retrouvent leur place au calendrier.

Engagés

Calendrier de la saison 2014 
Les courses sont disputées en lever de rideau du WEC, du DTM et du WTCC sauf lors du Grand Prix automobile de Pau, épreuve phare du championnat.

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats

Classement saison 2014

Championnat pilotes 

† — Pilote n'ayant pas terminés, mais classés car ayant couvert plus de 90 % de la distance de course.

Coupe des débutants (rookies)

Championnat par équipes 
Avant chaque épreuve du championnat, deux pilotes de chaque écurie sont choisis pour marquer les points de leur équipe.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Grand Prix automobile de Pau 2014
 Championnat du monde de Formule 1 2014
 Championnat DTM 2014

Liens externes 
  
  Page officielle sur le site de la FIA

2014
Sport automobile en 2014